Grammatonotus är ett släkte av fiskar. Grammatonotus ingår i familjen Callanthiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Grammatonotus